Keta o ketamina
 Keta, ciutat de Ghana